Кропивни́цкая — украинская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Кропивницкая, Александра Марковна (1888—1969) — оперная певица и педагог; дочь М. Л. Кропивницкого.
 Кропивницкая, Валентина Евгеньевна (1924—2008) — российская и французская художница; дочь Е. Л. Кропивницкого, жена О. Я. Рабина.

См. также

Примечания